Pfarrkirche Zurndorf steht für folgende Kirchengebäude in Zurndorf im Burgenland:

 Evangelische Pfarrkirche Zurndorf
 Katholische Pfarrkirche Zurndorf